Il doppio femminile del BNP Paribas Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Liezel Huber e Lisa Raymond erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di partecipare al torneo in coppia rispettivamente con María José Martínez Sánchez e Samantha Stosur. Huber e Martínez Sánchez sono state sconfitte al primo turno da Daniela Hantuchová e Anabel Medina Garrigues mentre Raymond e Stosur hanno perso al secondo turno contro Kimiko Date e Casey Dellacqua.

In finale la coppia russa Makarova-Vesnina ha sconfitto Nadia Petrova e Katarina Srebotnik per 6-0, 5-7, [10-6].

Teste di serie 

  Sara Errani /  Roberta Vinci (secondo turno)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (secondo turno)
  Nadia Petrova /  Katarina Srebotnik (finale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (campionesse)

  Liezel Huber /  María José Martínez Sánchez (primo turno)
  Nuria Llagostera Vives /  Zheng Jie (quarti di finale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)
  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2013
WTA Tour 2013